Il Gruppo I della Zona Euro-Africana (Europe/Africa Zone) è il primo livello di competizione della Zona Euro-Africana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2017. I quattro vincitori sono ammessi agli spareggi per il Gruppo Mondiale, i vincitori dei quali vengono poi promossi al Gruppo Mondiale, la massima categoria in assoluto della Coppa Davis.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:

  
 
 
 

 
 
 

 Formula: 13 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta. Al primo turno partecipano solo dieci squadre, mentre Spagna, Ucraina e Paesi Bassi sono ammesse direttamente al secondo turno grazie al miglior ranking, a cui accedono anche le vincenti degli incontri del primo turno. Le quattro squadre vincitrici negli incontri del secondo turno sono ammesse agli spareggi per il Gruppo Mondiale. Le altre sette invece disputano dei turni eliminatori paralleli per evitare gli ultimi due posti che significano retrocessione al Gruppo II della zona Euro-Africana nel 2018.

Tabellone

Primo turno

Bosnia ed Erzegovina vs. Polonia

Bielorussia vs. Romania

Portogallo vs. Israele

Secondo turno

Slovacchia vs. Ungheria

Verdetti 
 Ammesse agli spareggi per il GM: 
 Retrocesse nel Gruppo II:

Voci correlate 
 Coppa Davis 2017 Zona Euro-Africana Gruppo II
 Coppa Davis 2017 Zona Euro-Africana Gruppo III - Europa
 Coppa Davis 2017 Zona Euro-Africana Gruppo III - Africa

Collegamenti esterni
 

Europa/Africa I